Абдулла Каримович Каримов (1896—1940) — советский партийный и государственный деятель, председатель СНК Узбекской ССР (1937).

Биография 
Член РКП(б) с 1920 г. В 1918 г. окончил педагогические курсы в Скобелеве.

 1918 г. — учитель в г. Коканд Ферганской области,
 1919 г. — секретарь Союза учителей Коканда,
 1919 г. — заведующий отделом Кокандского городского Совета народного хозяйства,
 1920—1921 гг. — председатель Ферганского областного Совета профсоюзов, председатель исполнительного комитета Кокандского городского Совета,
 1922 г. — начальник Ферганской областной рабоче-крестьянской милиции,
 1922 г. — член Революционного военного совета Ферганской группы войск,
 1922 г. — начальник Ферганского областного отдела ГПУ,
 август-сентябрь 1922 и январь-август 1924 гг. — временно исполняющий обязанности ответственного секретаря Ферганского обкома ЦК КП(б) Туркестана,
 1923 г. — председатель Ферганской областной ЧК по борьбе с басмачеством,
 1927 г. — председатель Центральной контрольной комиссии КП(б) Узбекистана, заместитель председателя Средне-Азиатского Экономического Совета,
 1934—1937 гг. — заместитель председателя СНК Узбекской ССР,
 июнь-октябрь 1937 г. — председатель СНК Узбекской ССР.

Член Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б) (1927—1930).

Осенью 1937 г. был арестован, осужден к высшей мере наказания и в 1940 г. расстрелян.

Награды и звания 
Награжден орденами Красного Знамени (1923) и орден Трудового Красного Знамени (1937).

Источники 
 
 http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/almanah-dict-bio/1006048/9

Главы правительства Узбекской ССР
Революционеры Узбекистана
Первые секретари Ферганского обкома КП Узбекистана
Казнённые политики
Руководители государственных органов, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1940 году